Ronconi är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aldo Ronconi (1918–2012), italiensk cyklist
 Domenico Ronconi (1772–1839), italiensk operasångare
 Felice Ronconi (1811–1875), italiensk operasångare
 Giorgio Ronconi (1810–1890), italiensk operasångare
 Luca Ronconi (1933–2015), italiensk teaterregissör
 Sebastiano Ronconi (1814–1900), italiensk operasångare

Italienska efternamn